Ел Пије де ла Куеста има више значења:

 Ел Пије де ла Куеста (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пије де ла Куеста (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пије де ла Куеста (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пије де ла Куеста (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику